I III Asian beach games si sono svolti a Haiyang, in Cina, dal 16 al 22 giugno 2012.

Sport
  Streetball (2)
  Beach handball (2)
  Beach kabaddi (2)
  Beach Sepak takraw (4)
  Beach soccer (1)
  Beach volley (2)
  Beach Woodball (4)
  Dragonboat (6)
  Parapendio potenziato (3)
  Pattinaggio di velocità in linea (8)
  Yacht racing (2) 
  Arrampicata sportiva (8)
  Sci nautico (4)

Medagliere

Collegamenti esterni 

2012
Competizioni sportive in Cina
Asian beach games